Rakitnica – wieś w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej, w gminie Virje
 Rakitnica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Trnovo
 Rakitnica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rogatica 
 Radowo – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Demir Hisar
 Rakitnica – wieś w Słowenii, w gminie Ribnica
 Rakitnica – rzeka, dopływ Neretwy w Bośni i Hercegowinie 
 Rakitnica – inna nazwa rzeki Sazlijka w Bułgarii